EFSA steht als Abkürzung für:

 European Food Safety Authority, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
 EFSA Journal
 Flughafen Savonlinna, nördlich der Stadt Savonlinna, Finnland nach dem ICAO-Code

EFSA